«Северная Звезда» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр Второй», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,46—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,8 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Северная Звезда» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Ричард Козенц. В августе того же года корабль был подготовлен для перехода в Балтийское море, однако в связи с началом осенних штормов вынужден был остаться на зимовку в Архангельске.

С июля по сентябрь 1736 года во главе отряда из четырёх судов под общим командованием капитана полковничьего ранга Джорджа Паддона совершил переход из Архангельска в Кронштадт. В 1737 году принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе в районе Красной Горки, а в 1740 году — в практическом плавании до Ревеля.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде. С июня по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры под командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова, однако в активных боевых действиях участия не принимал.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив.  эскадрой у Гангута был обнаружен неприятельский флот и корабль был отправлен в погоню за отделившемся от него фрегатом, однако фрегат догнать не удалось и «Северная Звезда» вернулся в состав эскадры. С  () по  принял участие в перестрелках с неприятельским флотом у Гангута с целью прикрытия перехода гребного флота. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

В 1744 году принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе у Красной Горки, в 1746 году — в практическом плавании в Балтийском море до Рогервика, и в 1748 году также принимал участие в практическом плавании.

Корабль «Северная Звезда» был разобран Кронштадте в 1749 году.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Северная Звезда» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1735—1737 годы);
 капитан полковничьего ранга  (1740 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 лейтенант майорского ранга  (1742 год);
 капитан полковничьего ранга  (1743 год);
 лейтенант майорского ранга  (1743 год).
 лейтенант майорского ранга  (1744 и 1746 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1748 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством